Churchill je priimek več pomebnih oseb in ime za nekaj predmetov:
 Sir Winston Leonard Spencer Churchill, britanski državnik, pisatelj in prejemnik Nobelove nagrade, (1874 - 1965)
 John Churchill, 1. vojvoda Marlborougt, angleški vojskovodja, prednik sira Winstona Churchilla
 Churchill College je del Univerze Cambridge
 Churchill (tank) - britanski tank med II. svetovno vojno
 Churchill (cigara) - ime za obliko cigar
 Churchill, Manitoba - mesto v kanadski provinci Manitoba